Ledizione 2005-2006 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale dell Debrecen, che conquista il suo secondo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Péter Rajczi dell'Újpest FC con 23 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CU) vince la Coppa di Ungheria

Verdetti 
 Debrecen campione d'Ungheria 2005-2006.
 Debrecen ammesso al 2º turno di qualificazione della UEFA Champions League 2006-2007.
 Újpest FC e FC Fehérvár ammesse al primo turno preliminare della Coppa UEFA 2006-2007.
 FC Sopro ammesso al secondo turno della Coppa Intertoto 2006.
 Ferencvárosi Torna Club e Lombard-Pápa TFC retrocesse in NBII.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2005
Calcio nel 2006
2005-2006